Lave kan syfta på:

 Lave – uppfordringsverk över ett gruvschakt.
 Lave (namn) – ett personnamn.
 Lave (bänk) – en väggfast ligg- eller sittbänk i en kolarkoja, fäbodstuga, bastu eller liknande
 Lappajärven Veikot (LaVe) – idrottsförening i Lappajärvi, Södra Österbotten, Finland

Se även 
 Lav